Buen varón puede referirse al nombre común de dos distintas plantas:

 Argentina anserina, herbácea perenne; 
 Senecio vulgaris, maleza de la familia de las Asteraceae;
 El nombre común de la planta '''''Tanacetum vulgare.